Nagy Árpád
 Nagy Árpád (1875–1932) kultuszminiszteri államtitkár, több országos munkabizottság elnöke
 Nagy Árpád (1901–1974) bányamérnök
 Nagy Árpád (1940) jogász, egyetemi tanár
 Nagy Árpád (1944–) tájfutó
 Nagy Árpád (1945–1989) régész
 Nagy Árpád (1950) Munkácsy Mihály-díjas festőművész
 Nagy Árpád (1953) zeneszerző, karmester

hasonló nevűek
 Pótz-Nagy Árpád (1890–1952) válogatott labdarúgó, az Operaház magántáncosa
 Nagy Árpád Lajos (1937–2019) labdarúgó
 Nagy Árpád Miklós (1955) filológus, régész, ókorkutató